Barabbas, een persoon uit het Nieuwe Testament
Barrabas (band), een Spaanse muziekgroep
Barrabas (toneelstuk), een toneelstuk van Nordahl Grieg

Zie ook 
 Barabas (doorverwijspagina)